Mike ou Michael Baldwin peuvent faire référence à :

Personnages réels 
 Michael Baldwin (1943- ), artiste conceptuel britannique, membre et cofondateur de Art and Language ;
 Mike Baldwin (1955- ), coureur motocycliste américain ;
 A. Michael Baldwin (1963- ), acteur, producteur et scénariste américain ;
  (? - 2014), designer britannique
 Michael Baldwin, poète britannique.

Personnages de fiction 
 Michael Baldwin, personnage fictif du feuilleton américain Les Feux de l'amour ;
 Mike Baldwin, personnage de fiction du feuilleton britannique Coronation Street.

Homonymie